Linaria – genere di piante della famiglia Plantaginaceae
Linaria – genere di uccelli della famiglia Fringillidae